Пато се може односити на:

 Алешандре Пато
 Пато (спорт)